Las Mercedes kan syfta på:

Geografi

Costa Rica 

 Las Mercedes (arkeologisk lokal), Guácimo, Limonprovinsen,

Honduras 

 Las Mercedes (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

Mexiko 

 Las Mercedes Esperanza, ort, Chiapas, Simojovel, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar